Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1988 zum 25. Mal ausgetragen und fanden vom 26. bis 27. Februar zum 13. Mal in der Senftenberger Sporthalle Aktivist statt, bei denen in 27 Disziplinen (15 Männer/12 Frauen) die Meister ermittelt wurden.

Bei den Männern gelang es sechs Athleten (Bringmann (100 Yards), Oschkenat (60 m Hürden), Weigel (Gehen), Pietz (Stab), Beer (Weit) und Timmermann (Kugel)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, was bei den Frauen drei Athletinnen (Wachtel (800 m), Oschkenat (60 m Hürden) und Drechsler (Weit)) gelang. Bei Cornelia Oschkenat war es der Fünfte, bei Steffen Bringmann, Christoph Pietz sowie Ulf Timmermann der Vierte und bei Heike Drechsler der dritte Titel in Folge.

Für die sportlichen Höhepunkte sorgten Beate Anders mit einem neuen DDR-Hallenrekord im 5-km-Gehen und Silke Möller mit ihren 10,21 s über 100 Yards, die sie auf die zweite Stelle der „ewigen“ Hallenweltbestenliste schob. Bereits am 2. Februar verbesserte Anke Behmer im Fünfkampf die Hallenweltbestleistung von Sabine Paetz aus dem Winter 1986 um 98 Punkte.

Mit insgesamt 8 Gold- und 3 Silbermedaillen stellte der SC Dynamo Berlin die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 

 Ergebnislisten

1988
Leichtathletikveranstaltung 1988
Leichtathletikwettbewerb in Senftenberg